Silvester steht für:
 Silvester, Gedenktag an Silvester I. am letzten Kalendertag des Jahres
 Silvester (Vorname), Namensträger siehe dort
 Silvester (Band), deutsche Band

Silvester ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Silvester (eigentöich Erik Herschmann; 1942–2008), deutscher Schlagersänger
 Frederick C. Silvester (1901–1966), britischer Organist, Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Hans Silvester (* 1938), deutscher Fotograf und Umweltaktivist
 Jay Silvester (* 1937), US-amerikanischer Leichtathlet

 Špela Silvester (* 1987), slowenische Badmintonspielerin
 Wolf Silvester († 2013), deutscher Automobilrennfahrer

Silvester ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Caesius Silvester, römischer Offizier

Siehe auch:

 Silvestre
 Sylvester
 Sylvestre
 Bernardus Silvestris (1085–1160/1178), Philosoph und Dichter